Idlewild Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Idlewild Historic District (Michigan), ID-Nr. 79001160
 Idlewild Historic District (Tennessee), ID-Nr. 99000278